Республиканская гвардия, Республиканская охрана (; ) — организации в республике в составе или вне вооружённых сил государства, в зависимости от военного дела республики.

Служит для защиты (охрана и оборона) президента (главы республики) и правительства и таким образом, как правило, ассоциируется с президентской гвардией. Так же осуществляет, в пределах установленной законодательством компетенции, охранные мероприятия по обеспечению безопасности президента, других охраняемых лиц, охрану и оборону объектов и другие мероприятия.

Организации 

 Республиканская гвардия Албании
 Республиканская гвардия Алжира
 Республиканская гвардия Гвинеи
 Республиканская гвардия Египта
 Республиканская гвардия Ирака
 Специальная Республиканская гвардия Ирака
 Республиканская гвардия Италии
 Республиканская гвардия Йемена
 Республиканская гвардия Казахстана
 Республиканская гвардия Демократической Республики Конго
 Республиканская гвардия Ливана
 Республиканская гвардия Португалии
 Республиканская гвардия Перу
 Президентский полк (Россия)
 Республиканская гвардия Сирии
 Республиканская гвардия Франции
 Республиканская гвардия Южной Осетии
 Республиканская гвардия Донецкой Народной Республики

См. также 
 Гвардия
 Лейб-Гвардия
 Национальная гвардия

Литература 
 Закон Республики Казахстан № 2671, от 5 декабря 1995 года, «О Республиканской гвардии Республики Казахстан».
 А. Тасбулатов, «Летопись 15-летней истории Республиканской гвардии».
 Г. Л. Плоткин, «История Гвардии».
 К. А. Пищулина, «Вестник Военной Академии Вооруженных сил РК».
 О. Л. Салюков, «История Вооруженных Сил РК».

 
Военное строительство